Chiesa dei Santi Andrea e Lucia – chiesa situata a Cascina, nella frazione di Ripoli
Chiesa dei Santi Andrea e Lucia – chiesa situata a Pescia, nella frazione di Pontito